La Druga Liga 2020 è la 9ª edizione del campionato di football americano di secondo livello, organizzato dalla SAAF.

A causa della pandemia di COVID-19 del 2019-2021 è stata disputata con le regole del touch football a 7 giocatori.

Squadre partecipanti

Stagione regolare

Calendario

1ª giornata

2ª giornata

3ª giornata

Classifiche
Le classifiche della regular season sono le seguenti:

PCT = percentuale di vittorie, G = partite giocate, V = partite vinte,  P = partite perse, PF = punti fatti, PS = punti subiti

Gruppo Sever

Gruppo Jug

Playoff

Tabellone

Wild Card

Semifinali

Finale

Finale

Verdetti 
  promossi in Prva Liga 2021

Note

Voci correlate 
Campionato serbo di football americano
Prva Liga 2020

Collegamenti esterni 
 

 2020